Revolución Industrial puede estar referido a:

 Primera Revolución Industrial, iniciada hacia fines del siglo XVIII.
 Segunda Revolución Industrial, iniciada entre 1850 y 1870.
 Tercera Revolución Industrial, concepto y visión esbozados por Jeremy Rifkin.
 Cuarta Revolución Industrial, la relacionada con la llamada Industria 4.0.
 Revoluciones industriales, el conjunto de procesos de transformación tecnológica, económica y social mencionados en los puntos anteriores.
 Revolución industrial en España, transformaciones relacionadas con la Primera Revolución Industrial ocurridas en España.